Ка́рвер ( — буквально різьбяр по дереву) — англомовне прізвище.

 Джеремі Карвер (; ?) — американський сценарист і продюсер телебачення.
 Джесс Карвер (; 1911—2003) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Джордж Вашингтон Карвер (; 1864—1943) — американський ботанік, міколог, хімік, педагог та проповідник.
 Луїза Карвер (; 1869—1956) — американська акторка опери, театру та кіно.
 Майкл Карвер (; 1915—2001) — британський військовик, фельдмаршал (1973).
 Макс Карвер (; 1988) — американський актор.
 Чарлі Карвер (; 1988) — американський актор.

Округ Карвер — округ (графство) у штаті Міннесота
 Карвер — місто, штат Массачусетс
 Карвер — місто, штат Міннесота

Інше 
 7042 Карвер (7042 Carver) — астероїд головного поясу
 Карвер () — великий метеоритний кратер у південній півкулі зворотного боку Місяця.